Михаил Калатозишвили: Калатозишвили, Михаил Георгиевич (1959—2009) — российский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Калатозишвили, Михаил (род. 1969) — советский и грузинский футболист.

 Калатозов (Калатозишвили), Михаил Константинович (1903—1973) — советский кинорежиссёр и сценарист, оператор.